Леба је реч која може да се односи на:
 Леба (град), град и седиште општине у северној Пољској
 Леба (река), пољску реку у балтичком приобаљу дугу 117 -{km}-